(HMS) Roebuck ist der Name von 14 Schiffen der englischen, später britischen Marine (Royal Navy), benannt nach dem englischen Wort für Rehbock:

 Die erste Roebuck wurde 1585 angekauft.
 Die zweite Roebuck war ein 10-Kanonen-Schiff, das 1636 Stapellauf hatte und 1641 nach einer Kollision sank.
 Die dritte Roebuck wurde 1646 erobert und zwei Jahre später von der Royal Navy in Dienst gestellt. 1649 von der Parlamentspartei im Englischen Bürgerkrieg erbeutet, wurde sie 1651 verkauft.
 Die vierte Roebuck, ein Schiff mit 34 Kanonen, das 1653 erbeutet wurde, wurde 1664 zur Hulk umgewandelt und 1668 verkauft.
 Die fünfte Roebuck war ein Schiff des 6. Ranges mit 16 Kanonen, das 1666 vom Stapel lief und 1683 veräußert wurde.
 Die sechste Roebuck war ein Brander mit 6 Kanonen, der 1688 angekauft, 1690 in HMS Old Roebuck umbenannt und 1696 selbst versenkt wurde.
 Die siebente Roebuck (Schiff, 1690), ein Brander mit 8 Kanonen, der 1690 vom Stapel lief, wurde zu einem Schiff 5. Ranges mit 26 Kanonen umgebaut, segelte unter William Dampier 1699 nach Australien und sank 1701 auf der Rückreise vor Ascension.
 Die achte Roebuck war ein 42-Kanonen-Schiff 5. Ranges, das 1704 vom Stapel lief, 1722 grundlegend umgebaut und 1743 als Wellenbrecher versenkt wurde.
 Die neunte Roebuck, ein Schiff 5. Ranges mit 44 Kanonen, lief 1743 vom Stapel und wurde 1764 verkauft.
 Die zehnte HMS Roebuck war eine 1774 vom Stapel gelaufene 44-Kanonen-Fregatte, die 1790 zum Lazarettschiff, 1799 zum Truppentransporter und 1803 zum Wachschiff umgebaut und 1811 schließlich abgewrackt wurde.
 Die elfte HMS Roebuck war ein hölzerner Schrauben-Kanonen-Dampfer, der 1856 Stapellauf hatte und 1864 verkauft wurde.
 Die zwölfte HMS Roebuck, ein 1901 vom Stapel gelaufener Zerstörer der Greyhound-Klasse, wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1919 abgewrackt.
 Die dreizehnte HMS Roebuck, ein Zerstörer der R-Klasse, der 1942 in Dienst gestellt und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, wurde 1953 zur Fregatte umgebaut und 1968 verkauft.
 Die vierzehnte HMS Roebuck ist ein Vermessungsschiff, das seit 1985 im Dienst ist.

Roebuck